Wachspalme bezeichnet mehrere Palmenarten, aus denen Wachs gewonnen wird:

 Carnaubapalme (Copernicia prunifera)
 Copernicia alba
 Attalea phalerata
 Syagrus coronata
 Bastpalme (Raphia farinifera)
 Quindio-Wachspalme (Ceroxylon quindiuense) auch Ceroxylon alpinum, Ceroxylon ceriferum
 Copernicia hospita